ЦКБ-17 (Центральное конструкторское бюро № 17) — наименование ряда советских предприятий:
 Невское проектно-конструкторское бюро (с 1937 по 1967 годы).
 Северное проектно-конструкторское бюро с 1937 по 1946 год являлось филиалом ЦКБ-17 (Невского ПКБ).
 Концерн радиостроения «Вега» (с 1944 по 1946 годы).